Filipe VI de França (r. 1328-1350) — rei de França
Filipe de Valois, Duque d'Orleães (1336-1376) — príncipe francês, duque d'Orleães e de Touraine, e conde de Valois
Filipe II da Borgonha (1342-1404) — cognominado "o Audaz", duque da Borgonha

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história